Le Roi des singes est le titre de plusieurs œuvres :

Littérature
 Le Roi des singes, un des titres sous lequel est traduit Le Voyage en Occident, roman médiéval chinois (c'est aussi le nom français de Sun Wukong, l'un des  personnages de ce roman).

Cinéma
 Le Roi des singes ou Le Roi des singes bouleverse le palais céleste, film d'animation chinois de Wan Laiming (l'un des frères Wan) réalisé en 1961-64.